Туніська професійна ліга 1 2015—2016 — 61-й сезон найвищої футбольної ліги Тунісу після незалежності. Усього брали участь 16 клубів. Чемпіонат проходив з 13 серпня  року по 12 червня  року. Переможцем став «Етуаль дю Сахель».

Турнірна таблиця

Посилання 
  
 Федерація футболу Тунісу 

2015 у футболі
2016 у футболі